Apple Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Apple Island (Massachusetts), im Suffolk County
 Apple Island (Michigan), im Oakland County
 Apple Island (Missouri), im St. Charles County
 Apple Island (New York), im St. Lawrence County
 Apple Island (Wisconsin), im Dodge County